Cratere Ruth – cratere lunare
Cratere Ruth – cratere su Venere